Rolando ist der Familienname folgender Personen:
 Conrado Rolando (* 1903), uruguayischer Fechter
 Giuseppe Rolando (* 1931), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Luigi Rolando (1773–1831), italienischer Anatom und Physiologe
 Roberto Rolando, argentinischer Fußballspieler
 Silvio Rolando (1714–1788), italienischer Arzt

Rolando ist ein männlicher Vorname, siehe Rolando (Vorname) – mit Namensträgern

Rolando ist der Künstlername folgender Personen:
 DJ Rolando, eigentlich Rolando Ray Rocha, US-amerikanischer Techno-DJ und Musiker
 Don Rolando, Künstler und Buchautor

Siehe auch:
 Roland (Vorname)
 Rolando-Epilepsie
 Rolando (Computerspiel)